Фео́дор ( — «дар Божий») — мужское имя греческого происхождения. В русском языке имеет форму Фёдор. Женским вариантом данного имени является Феодора. В европейском варианте — Теодор (Theodore).

Известные носители

Религиозные деятели 
 Феодор (между 305 и 311 годами) — христианский мученик, сожженный в Никомедии. Память — 
 Феодор (ум. 1078) — епископ Новгородский.
 Феодор (ум. 1163) — митрополит Киевский и всея Руси.
 Феодор — митрополит Галицкий (около 1332 — после 1347).
 Феодор (ум. 1286/1287) — епископ Владимирский, Суздальский и Нижегородский.
 Феодор — духовный писатель XVIII века, писавший против старообрядцев, не приемлющих священства.

 Феодор I (ум. до 1024) — первый епископ Ростовский, почитается в Русской православной церкви в лике святителей.
 Феодор I (ум. 1342) — епископ Русской православной церкви, епископ Тверской.
 Феодор II (ум. 976) — патриарх Антиохийский.
 Феодор II (род. 1952) — патриарх Александрийский (Коптская православная церковь).
 Феодор II (род. 1954) — патриарх Александрийский (Александрийская православная церковь).
 Феодор II (ум. 1216) — патриарх Константинопольский.
 Феодор II (ум. 1367) — епископ Русской православной церкви, епископ Тверской.
 Феодор III (около 1340 — 1394) — епископ Русской церкви, архиепископ Ростовский.

 Феодор Абу Курра (около  750 — около 830) — христианский писатель и богослов, епископ города Харрана.
 Феодор Вальсамон (около 1140 — после 1199) — византийский канонист, патриарх Антиохийский.
 Феодор Варяг (X век) — русский христианский первомученик.
 Феодор Византийский (1774—1792 или 1795) — мученик.
 Феодор Дафнопат (конец IX века — вторая половина X века) — византийский писатель, ритор, агиограф, историк, богослов, политический деятель, гимнограф.
 Феодор Иорданский (VI век) — отшельник.
 Феодор Ираклийский (IV век) — епископ Ираклии во Фракии, писатель.
 Феодор Кентерберийский (около 620 — 690) — архиепископ Кентерберийский, первый английский епископ, возведённый в достоинство примаса Англии.
 Феодор Кройлендский (ум. 870) — игумен, мученик.
 Феодор Мелешко (ум. 1626) — епископ униатский Холмский и Белзский.
 Феодор Молчаливый (или Феодор Печерский) (XIII век) — преподобный Русской православной церкви.
 Феодор Мопсуестийский (ок. 350—428) — раннехристианский теолог, святой Несторианской церкви.
 Феодор Начертанный (вторая половина VIII века — первая половина IX века) — византийский монах, преподобный, исповедник, пострадавший от иконоборцев, философ.
 Феодор Освященный (316—368) — христианский святой, авва, ученик Пахомия Великого.
 Феодор Петрский (вторая половина V века — после 536 года) — епископ города Петры, греческий агиограф.
 Феодор Печерский (ум. 1098) — преподобномученик Русской православной церкви.
 Феодор Продром (XII век) — византийский писатель.
 Феодор Санаксарский (1718—1791) — монах, почитаемый Русской православной церковью в лике преподобных.
 Феодор Скрибон — епископ Александрийской православной церкви, c 607 до 609 год — её предстоятель, патриарх Александрийский и всего Египта.
 Феодор Скутариот (около 1230 — после 1283) — митрополит Кизика, историк, дипломат.
 Феодор Стратилат (ум. 320) — христианский святой, великомученик.
 Феодор Студит (759—826) — византийский монах, аскет, религиозный деятель и писатель.
 Феодор Тирон (ум. 306) — христианский святой, великомученик.
 Феодор Томский (1776 или 1777—1864) — старец; в 1984 году канонизирован Русской православной церковью.
 Феодор Ушаков (1745—1817) — русский адмирал, святой праведный войн Русской Православной Церкви.
 Феодор Черниговский (ум. 1244) — боярин; святой мученик Русской православной церкви.
 Феодор Философ Болгарский (ум. 1323) — русский купец, православный мученик.
 Феодор Чтец (конец V века — первая четверть VI века) — чтец собора Святой Софии в Константинополе, писатель, историк церкви.
 Феодор Эдесский (ум. 848) — христианский писатель и богослов, епископ города Эдессы.

 Феодор (Белков) (род. 1960) — епископ Русской православной церкви, епископ Алатырский и Порецкий.
 Феодор (Бобков) (1874—1938) — православный священник, прославлен в лике священномучеников Российских в 2000 году.
 Феодор (Богоявленский) (1905—1943) — иеромонах Русской православной церкви, прославлен в лике преподобномучеников в 2000 году.
 Феодор (Бухарев) (1822—1871) — русский духовный писатель, богослов.
 Феодор (Власов) (около 1880 — 1925) — епископ Русской православной церкви, епископ Новозыбковский, викарий Брянской епархии.
 Феодор (Гаюн) (род. 1958) — архиерей Украинской православной церкви (Московский патриархат), митрополит Каменец-Подольский и Городокский.
 Феодор (Гинеевский) (род. 1955) — предстоятель (первоиерарх) неканонической Российской православной автономной церкви, митрополит Суздальский и Владимирский.
 Феодор (Дзедакис) (1933—1996) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Ретимнийский и Авлопотамосский полуавтономной Критской православной церкви.
 Феодор (Димитриу) (род. 1953) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Илиопольский, ипертим и экзарх Среднего Египта.
 Феодор (Дридакис) (род. 1966) — епископ Александрийской православной церкви, епископ Вавилонский.
 Феодор (Казанов) (род. 1973) — архиерей Русской православной церкви, епископ Переславский и Угличский.
 Феодор (Лебедев) (1872—1918) — епископ Русской православной церкви, епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии.
 Феодор (Маковецкий) (около 1880 — 1925) — епископ Русской православной церкви, епископ Мосальский, викарий Калужской епархии.
 Феодор (Малаханов) (род. 1978) — епископ Русской православной церкви, епископ Вилючинский, викарий Петропавловско-Камчатской епархии.
 Феодор (Мамасуев) (род. 1966) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), митрополит Мукачевский и Ужгородский.
 Феодор (Нанкьяма) (1924—1997) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Кампальский и Угандийский.
 Феодор (Поздеевский) (1876—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Волоколамский, викарий Московской епархии.
 Феодор (Пуляшкин) (1758—1842) — схииеромонах, подвижник благочестия.
 Феодор (Рафальский) (1895—1955) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Сиднейский и Австралийский.
 Феодор (Смирнов) (1891—1937) — епископ Пензенский, причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000 году.
 Феодор (Текучёв) (1908—1985) — епископ Русской православной церкви, епископ Сан-Францисский и Калифорнийский, духовный писатель.
 Феодор (Чуадзе) (род. 1967) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Ахалцихский, Тао-Кларджетский и Лазский, хорепископ католикоса-патриарха всея Грузии.
 Феодор (Шашин) (1873—1937) — епископ Курский и Западной области Русской древлеправославной церкви.
 Феодор (Яковцевский) (также Яцковский; 1866—1937) — епископ Русской православной церкви.

Коронованные особы и главы государств 
 Феодор I Каллиопа — экзарх Равенны с 643 по 645 и с 653 по 666 год.
 Феодор I Ласкарис (1174—1221) — никейский император.
 
 Феодор II — экзарх Равенны с 678 по 687 год.
 Феодор II Ласкарис (1221—1258) — никейский император.
 Феодор II Палеолог (1396—1448) — деспот Мореи.
 Феодор Ангел (ум. 1299) — правитель Фессалии.
 Феодор Комнин Дука (ум. 1253) — правитель Эпирского царства с 1215 по 1230 год, а также Фессалоник с 1224 по 1230 год.
 Феодор Святослав Тертер (ум. 1322) — болгарский царь.

Прочие 
 Феодор (V век) — восточноримский политический деятель.
 Феодор (около 610 — 636) — византийский полководец, брат императора Ираклия.
 Феодор Асинский (III—IV века) — древнегреческий философ-неоплатоник.
 Феодор Газа (около 1370 — 1475) — византийский гуманист, переводчик.
 Феодор из Кирены (около 340 г. до н. э. — около 250 г. до н. э.) — древнегреческий философ киренской школы.
 Феодор Киренский (конец V — начало IV в. до н. э.) — древнегреческий математик, известный как учитель Платона.
 Феодор Метохит (1270—1332) — византийский гуманист, государственный деятель и учёный.
 Феодор Присциан (IV—V века) — древнеримский медик.
 Феодор Самосский — архитектор и скульптор с острова Самос.

См. также 
 Фёдор (значения)
 Феодора